Por Rohr pode estar à procura de:
 Rohr - um município na região administrativa de Niederbayern, estado de Baviera, na Alemanha;
 Rohr - uma comuna no cantão de Soleura, na Suíça;
 Rohr - uma comuna no cantão de Argóvia, na Suíça.

Desambiguação